Sobekemsaf II - władca starożytnego Egiptu z okresu XVII dynastii tebańskiej. Panował prawdopodobnie w latach 1576 - 1573 p.n.e. Był synem Sobekemsafa I i królowej Nubemhat. Jego następcami zostali prawdopodobnie dwaj jego synowie; Antef VI i Antef VII.

Faraonowie XVII dynastii